De Grand Prix-wegrace van Qatar 2022 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 6 maart 2022 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Somkiat Chantra startte de race niet omdat hij tijdens de kwalificatie een gebroken vinger opliep bij een crash. Simone Corsi kreeg drie seconden straftijd.

Moto3 
Izan Guevara, Dennis Foggia en Tatsuki Suzuki moesten verplicht achteraan starten vanwege onverantwoordelijk rijgedrag tijdens de kwalificatie. Daniel Holgado werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Qatar